Julio Rey puede hacer referencia a:

 Julio Rey de Paz, atleta español;
 Julio Rey Pastor, matemático español;
 Julio Rey, humorista español integrante del dúo Gallego & Rey.